Tripp ist der Familienname folgender Personen:

 Aili Mari Tripp (* 1958), finnische und US-amerikanische Politikwissenschaftlerin
 Art Tripp (* 1944), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Anton Tripp (1911–1991), deutscher Fotograf und Publizist
 Ben Tripp (* 1966), US-amerikanischer Autor, Künstler und Freizeitpark-Designer
 C. A. Tripp (1919–2003), US-amerikanischer Psychologe, Mitforscher von Alfred Kinsey
 Carl Tripp (1800–1871), deutscher Landwirt und Kaufmann, MdL Nassau 
 Dawn Clifton Tripp (* 1969), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ella Tripp (* 1976), englische Badmintonspielerin
 Franz Josef Tripp (1915–1978), deutscher Zeichner und Kinderbuchillustrator
 Georg Tripp (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Harald Tripp (* 1975), österreichischer Militärerzdekan im Militärgeneralvikariat, Militärpfarrer beim Militärkommando Wien
 Howard George Tripp (1927–2022), britischer Geistlicher, Weihbischof in Southwark
 Jan Peter Tripp (* 1945), deutscher Maler und Grafiker
 Jean-Louis Tripp (* 1958), französischer Comiczeichner
 John Tripp (* 1977), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Tripp (1900–1973), deutscher Paläontologe
 Karl August Tripp (* 1944), deutscher Fußballspieler
 Linda Tripp (1949–2020), US-Regierungsmitarbeiterin, zentrale Figur in der Lewinsky-Affäre
 Paul Tripp (1911–2002), US-amerikanischer Schauspieler und Sprecher
 Ronald Pearson Tripp (1914–2001), britischer Paläontologe
 Thomas Tripp (* 1978), deutscher Basketballspieler
 Wilhelm Tripp (1835–1916), Stadtpfarrer und Domkapitular in Limburg
 Willi Tripp (1896–1975), deutscher Maler
 Wolfgang Tripp (* 1972), österreichischer Fußballspieler
 Wolfgang Tripp (Geistlicher) (* 1946), deutscher Geistlicher, Vorstand des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Tripp ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Antarktis:
 Tripp Bay, Bucht an der Ostküste des Viktorialands
 Tripp-Eiszunge, Gletscher an der Ostküste des Viktorialands
 Tripp-Insel, Insel vor der Ostküste des Viktorialands
 Mount Tripp, Berg in der Ross Dependency

 Vereinigte Staaten:
 Tripp (South Dakota), im Hutchinson County
 Tripp (Texas)
 Tripp (Wisconsin), Town(ship) im Bayfield County
 Tripp County, Verwaltungseinheit in South Dakota

Siehe auch:
 Trip (Begriffsklärung)
 Trippe